Het begrip interstitieel stamt uit het Latijn (interstitium: onderbreking) en betekent: tussen de structuren. 

Het kan verwijzen naar:

 Interstitieel-defect (materiaalkunde en vastestoffysica); type puntdefect (vaak een atoom of ion) in een kristalrooster.
 Interstitium (geneeskunde); de ruimte tussen de cellen, daar waar lichaamswater of plasma zich bevindt. Met interstitieel weefsel wordt weefsel bedoeld dat tussen ander weefsel gelegen is.
 Interstitiele organismen